Банио́нис () — фамилия. Известные носители:

 Банионис, Донатас Юозович (1924—2014) — литовский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1974).
 Банионис, Юозас (1890—1961) — литовский революционер; политический деятель.